Оле́г Іллі́ч Погончу́к (2 вересня 1994, с. Зимна Вода, Пустомитівського району, Львівської області — 1 серпня 2015, м. Костянтинівка Донецької області) — солдат Збройних сил України. Учасник війни на сході України.

Життєпис 
Народився 2 вересня 1994 року в с. Зимна Вода, Пустомитівський  району, Львівська область. Мешкав разом з батьками та старшою сестрою в с. Зимна Вода, де закінчив Зимновідську ЗОШ № 1.

Коли, на початку 2015 року був призваний до війська, одразу ж зібрав речі та попросив батьків не відмовляти його. Службу, у званні солдата, проходив у складі 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-а окремої аеромобільної бригади, яка базується в м. Костянтинівка Донецької області. Брав активну участь у виконанні службово-бойових завдань у зоні проведення АТО на сході України. Був наймолодшим у своєму підрозділі. 

Загинув 1 серпня 2015 року від кульового поранення на блокпосту під містом Костянтинівка Донецької області.

В Олега залишилися батьки та старша сестра.

Панахида та прощання із загиблим у зоні АТО бійцем 122 окремого аеромобільного батальйону 81-а окремої аеромобільної бригади́ Олегом Погончуком відбулася 5 серпня 2015 року в церкві святого Івана Богослова. Похорон відбувся 6 серпня 2015 року на місцевому цвинтарі в Зимній Воді.

Примітки

Посилання 
 Список погибших в АТО десантников 80-ой бригады из города Львова 

Уродженці Зимної Води
Померли в Костянтинівському районі
Поховані в Пустомитівському районі